Um Kopf und Kragen bezeichnet:

 Um Kopf und Kragen (1957), US-amerikanischer Western von Budd Boetticher
 Um Kopf und Kragen (1978), US-amerikanische Filmkomödie von Hal Needham
 Polizeiruf 110: Um Kopf und Kragen, deutscher TV-Krimi (2002)

Siehe auch:
 Kopf und Kragen, Sammlung von Texten Feridun Zaimoğlus
 Kopf & Kragen Literaturverlag, Verlag in Berlin